Гандиа:

 Гандиа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Гандиа — испанский футбольный клуб из одноимённого города.